De Johan Cruijff Schaal 2010 werd gespeeld op 31 juli 2010. Landskampioen FC Twente speelde tegen KNVB beker winnaar AFC Ajax. De wedstrijd werd gespeeld in de Amsterdam ArenA en werd geleid door Kevin Blom.

De wedstrijd werd met 1-0 gewonnen door FC Twente. Luuk de Jong scoorde al na 8 minuten na een fout van Ajax-keeper Maarten Stekelenburg. In de 42e minuut kreeg Ajax-spits Luis Suárez de rode kaart na een grove charge op Cheick Tioté. Daarna was er voor Ajax met 10 man geen eer meer te behalen. Het was FC Twente dat de meeste kansen op nog een doelpunt kreeg, maar de Tukkers sprongen te slordig met de kansen om.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Zie ook
 FC Twente in het seizoen 2010/11
 AFC Ajax in het seizoen 2010/11

Supercup voetbal Nederland
Supercup voetbal in 2010
AFC Ajax
FC Twente
Sportevenement in Amsterdam